Ruffing ist der Familienname folgender Personen:

 Catherina Ruffing-Bernadotte (* 1977), deutsch-schwedische Landschaftsarchitektin
 Franz Ruffing (1912–1989), deutscher Maler und Grafiker
 Hans Ruffing (1897–1979), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CVP)
 Kai Ruffing (* 1967), deutscher Althistoriker
 Red Ruffing (1905–1986), US-amerikanischer Baseballspieler